David Herlitz (1557-1636), mathématicien, poète, médecin et astrologue allemand ;
 Esther Herlitz (1921-2016), personnalité politique et diplomate israélienne ;
 Klaus et Eva Herlitz, artistes allemands.